Brie - Queijo da França.
 Brie (região) - A região de Brie, França.
 Brie (Charente) - comuna em Charente, França.
 Brie-Comte-Robert - comuna em Seine-et-Marne, França.
 Pastor de Brie - Uma raça de cão.